Affixe est un nom commun qui peut désigner :
 affixe, en linguistique, un morphème qui s'ajoute à un radical pour former un nouveau mot ;
 affixe, en mathématiques, un nombre complexe qui définit un point dans un plan complexe ;
 affixe, en élevage, le nom de l'élevage d'origine d'un animal de race.